Афросимов — фамилия; имеет женскую форму Афросимова.
 Афросимов, Вадим Васильевич (1930—2019) — советский и российский физик-экспериментатор, член-корреспондент АН СССР и РАН, лауреат Государственной премии СССР.
 Афросимов, Павел Афанасьевич (1752—1817) — генерал-майор, участник Кавказской войны и Анапского похода 1790 года, владелец имения Пущино-на-Оке.
 См. также 
 Офросимов